Чемпионат России по лёгкой атлетике 2012 года прошёл в Чебоксарах на Центральном стадионе «Олимпийский» 3—6 июля. На соревнованиях проходил финальный этап отбора в сборную России для участия в легкоатлетическом турнире XXX Летних Олимпийских игр в Лондоне, прошедшем 3—12 августа 2012 года. В чемпионате принял участие 891 спортсмен (496 мужчин и 395 женщин) из 67 регионов страны. На протяжении 4 дней было разыграно 38 комплектов медалей.

Соревнования 
В женском метании молота новый рекорд России установила Татьяна Лысенко, отправившая снаряд на отметку 78,51 м. Данный результат на момент завершения соревнований являлся 2-м в мире за всю историю дисциплины.

В сектор для метания диска у женщин вышла Олимпийская чемпионка 2004 года 40-летняя Наталья Садова. С результатом 59,70 м она заняла 4-е место, а после дисквалификации Дарьи Пищальниковой переместилась на 3-е.

Великолепные результаты были показаны в секторе для прыжка в высоту у мужчин. Сразу 6 человек взяли планку на высоте 2,30 м и выше, а победителем с лучшим результатом сезона в мире стал Иван Ухов — 2,39 м.

Отличную серию в толкании ядра у женщин показала победительница Евгения Колодко. Для победы ей хватило бы результата, показанного в любой из 4 удачных попыток, каждая из которых была под 20 метров, а лучшей стала четвёртая — 20,15 м.

Лучшие результаты сезона в мире показали бегунья на 400 метров с барьерами Наталья Антюх (53,40) и прыгунья в высоту Анна Чичерова (2,03 м).

Высочайший уровень результатов продемонстрировали женщины в беге на 400 метров. Тройка призёров на этой дистанции «выбежала» из 50 секунд, кроме того, сразу 7 человек в финале «разменяли» рубеж в 51 секунду. Чемпионкой страны стала Антонина Кривошапка, очень быстро начавшая первую половину дистанции и едва не растерявшая заработанное преимущество на финишной прямой. Победный результат, 49,16, стал лучшим в мировом сезоне и оказался всего на 0,05 секунды хуже рекорда России.

5 спортсменок в финале женского прыжка в длину улетели за отметку 6,80 м в борьбе за три путёвки на Олимпийские игры. Лишней в команде оказалась Дарья Клишина, оставшаяся четвёртой с результатом 6,81 м. Чемпионкой с первым прыжком за 7 метров в карьере стала Елена Соколова (7,06 м).

Перед чемпионатом в большой спорт после рождения второй дочери вернулась прыгунья в длину и тройным Татьяна Лебедева. Совершив прыжок на 14,68 м, она в очередной раз стала чемпионкой страны в тройном прыжке и отобралась на свои четвёртые Олимпийские игры.

Первые три места в рейтинге европейского сезона заняли призёрки бега на 200 метров. Выиграла этот вид олимпийская чемпионка 2008 года в эстафете 4×100 метров Александра Федорива, установившая новый личный рекорд 22,19.

В прыжке в длину у мужчин с личным рекордом 8,24 м первенствовал Александр Меньков. После ярких успехов в начале сезона (несколько подиумов на этапах Бриллиантовой лиги) его чемпионство стало более чем закономерным.

На протяжении 2012 года в различных городах были проведены также чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 18—19 февраля — зимний чемпионат России по спортивной ходьбе (Сочи)
 27—29 февраля — зимний чемпионат России по длинным метаниям (Адлер)
 7 апреля — чемпионат России по горному бегу (вверх) (Железноводск)
 28 апреля — чемпионат России по кроссу (весна) (Жуковский)
 12—13 мая — чемпионат России по суточному бегу (Москва)
 19 мая — чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) (Токсово)
 20 мая — чемпионат России по полумарафону (Омск)
 2—3 июня — чемпионат России по многоборьям (Чебоксары)
 10—11 июня — чемпионат России по спортивной ходьбе (Москва)
 11 июня — чемпионат России в беге на 10 000 метров (Москва)
 7—8 сентября — чемпионат России по эстафетному бегу (Адлер)
 9 сентября — чемпионат России по марафону (Москва)
 29—30 сентября — чемпионат России по кроссу (осень) (Оренбург)
 21 октября — чемпионат России по горному бегу (длинная дистанция) (Красная Поляна)

Медалисты

Мужчины 

 27 сентября 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала список спортсменов, дисквалифицированных в связи с допинговыми нарушениями. Среди них оказался российский бегун Ильдар Миншин, отстранённый от соревнований на 2 года на основании отклонений показателей крови в биологическом паспорте. Его результаты с 15 августа 2009 года были аннулированы, в том числе третье место на чемпионате России 2012 года в беге на 3000 метров с препятствиями с результатом 8.29,58.

Женщины 

 28 июля 2014 года в обновлённом списке спортсменов, дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил, на сайте ИААФ появилась фамилия российской бегуньи на средние дистанции Екатерины Костецкой. На основании абнормальных показаний биологического паспорта крови она была дисквалифицирована на 2 года, а все её результаты, показанные после 30 августа 2011 года, признаны недействительными. Таким образом, следующие результаты Екатерины Костецкой на чемпионате России — 2012 были аннулированы: 3-е место в беге на 800 метров (потенциальное 2-е после дисквалификации Елены Аржаковой) с результатом 1.58,83, а также 1-е место в беге на 1500 метров с результатом 3.59,28.
Кроме того, ранее, 30 апреля 2013 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации бегуньи на 800 метров Елены Аржаковой на основании обнаруженных абнормальных показателей гематологического профиля её биологического паспорта. Спортсменка решением Антидопинговой комиссии Всероссийской федерации лёгкой атлетики дисквалифицирована на 2 года, а её результаты после 12 июля 2011 года аннулированы, включая 2-е место на чемпионате России — 2012 с результатом 1.58,47.
29 ноября 2016 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о дисквалификации российской бегуньи на средние дистанции Екатерины Шарминой (Мартыновой). Спортсменка была отстранена от соревнований на три года, а её результаты после 17 июня 2011 года — аннулированы, в том числе второе место на чемпионате России — 2012 в беге на 1500 метров с результатом 3.59,49.
 30 января 2015 года Российское антидопинговое агентство сообщило о дисквалификации на 2,5 года бегуньи Юлии Зариповой. Причиной стали абнормальные показатели крови в биологическом паспорте спортсменки. Её результаты, показанные в промежутке с 3 июля по 3 сентября 2012 года были аннулированы, в том числе 1-е место на чемпионате России — 2012 в беге на 3000 метров с препятствиями с лучшим результатом сезона в Европе 9.09,99.
 30 апреля 2013 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации метательницы диска Дарьи Пищальниковой в связи с положительной допинг-пробой на оксандролон, взятой во время внесоревновательного тестирования 20 мая 2012 года. В связи с тем, что данное нарушение — второе в карьере спортсменки, — решением Антидопинговой комиссии Всероссийской федерации лёгкой атлетики она была дисквалифицирована на 10 лет, а её результаты после 20 мая 2012 года аннулированы, включая 1-е место на чемпионате России — 2012 с результатом 70,69 м.
 5 сентября 2018 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации на 4 года метательницы копья Марии Абакумовой. После перепроверки её допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года и чемпионата мира 2011 года в них был обнаружен запрещённый туринабол. Спортсменка отказалась от апелляции; все её выступления с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года были аннулированы, в том числе первое место на чемпионате России 2012 года с результатом 64,41 м.

Зимний чемпионат России по спортивной ходьбе 
Зимний чемпионат России по спортивной ходьбе 2012 прошёл 18—19 февраля в Сочи на базе ФГУП «Юг-Спорт». Мужчины соревновались на дистанциях 20 км и 35 км, женщины — на 20 км. Соревнования прошли в холодную погоду с дождём и снегом. Результат мирового класса, близкий по своему уровню к рекордному, показала в заходе на 20 км Эльмира Алембекова. Второй в соревнованиях женщин стала 19-летняя чемпионка Европы среди юниоров Елена Лашманова, впервые в карьере выступавшая на дистанции 20 км.

Мужчины 

 18 декабря 2012 года стало известно о санкциях к ходоку Сергею Морозову в связи с нарушением антидопингового законодательства. В биологическом паспорте спортсмена были зафиксированы отклонения показаний крови. На основании данного факта Антидопинговая комиссия Всероссийской федерации лёгкой атлетики приняла решение о пожизненной дисквалификации Сергея Морозова (поскольку данное нарушение уже второе в его карьере). Все его результаты после 25 февраля 2011 года аннулированы, в том числе 2-е место на Зимнем чемпионате России по спортивной ходьбе — 2012 с результатом 1:17.52.
28 июля 2014 года в обновлённом списке спортсменов, дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил, на сайте ИААФ появилась фамилия российского ходока Станислава Емельянова. На основании абнормальных показаний биологического паспорта крови он был дисквалифицирован на 2 года, а все его результаты, показанные после 26 июля 2010 года, признаны недействительными, в том числе 4-е место (3-е после дисквалификации Морозова) на Зимнем чемпионате России по спортивной ходьбе — 2012 с результатом 1:18.29.
17 марта 2015 года список дисквалифицированных российских ходоков пополнился ещё одним спортсменом. Им стал Андрей Рузавин, дисквалифицированный на 2 года и 6 месяцев, снова на основании абнормальных показателей крови. Все его результаты в период с 18 декабря 2011 года по 18 февраля 2012 года были аннулированы, в том числе победа на зимнем чемпионате России в ходьбе на 20 км с 12-м результатом в мировой истории 1:17.47.
29 мая 2017 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики дисквалифицировала на четыре года ходока Петра Трофимова на основании показателей биологического паспорта. Все выступления спортсмена с 13 августа 2009 года по 18 мая 2013 года были аннулированы, в том числе пятое место на зимнем чемпионате России по ходьбе — 2012 на дистанции 20 км с результатом 1:19.20.
В марте 2014 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила о санкциях в отношении Петра Богатырёва, занявшего седьмое место (результат — 1:20.51) на зимнем чемпионате России, также в связи с абнормальными показателями гематологического профиля биологического паспорта. Спортсмен был дисквалифицирован на 2 года, начиная с 16 октября 2013, все его результаты после 12 июля 2011 года — аннулированы.
7 августа 2017 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал на 3 года российского ходока Андрея Кривова. На основании данных биологического паспорта был сделан вывод о применении спортсменом допинга. Все его результаты с 20 мая 2011 года по 6 июля 2013 года были аннулированы, в том числе третье место в ходьбе на 20 км на зимнем чемпионате России — 2012 с результатом 1:18.25.
 20 января 2015 года Российское антидопинговое агентство сообщило о дисквалификации 5 титулованных российских ходоков. Среди них оказался и Сергей Кирдяпкин. В его крови в ходе проведенного анализа были выявлены серьёзные отклонения показателей крови. На основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета спортсмен был дисквалифицирован на 3 года и 2 месяца, начиная с 15 октября 2012 года. Его результаты в период с 17 декабря 2011 по 11 июня 2012 года были аннулированы, в том числе 1-е место на Зимнем чемпионате России по спортивной ходьбе — 2012 на дистанции 35 км с результатом 2:25.42.

Женщины

Зимний чемпионат России по длинным метаниям 
Зимний чемпионат России по длинным метаниям 2012 прошёл 27—29 февраля в Адлере на легкоатлетическом стадионе спортивного комплекса «Юность». В программе соревнований были представлены метание диска, метание молота и метание копья. На чемпионате выступали все сильнейшие метатели страны, включая Татьяну Лысенко, Сергея Макарова, Сергея Литвинова, Богдана Пищальникова, Марию Абакумову.

Мужчины

Женщины 

 14 декабря 2017 года ИААФ сообщила об аннулировании результатов российской метательницы диска Дарьи Пищальниковой. В связи с нарушением антидопинговых правил все выступления спортсменки с 1 мая 2011 года по 20 мая 2012 года были признаны недействительными, в том числе первое место на зимнем чемпионате России — 2012 с результатом 60,74 м.
 17 января 2014 года стало известно, что международный Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию ИААФ на решение об отмене пожизненной дисквалификации Лады Черновой в связи с положительной допинг-пробой на бромантан, взятой на Зимнем чемпионате России по длинным метаниям 29 февраля 2012 года. Первоначальные санкции по отношению к спортсменке восстановлены, а её результат на данном турнире (2-е место, 59,47 м) аннулирован.
5 сентября 2018 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации на 4 года метательницы копья Марии Абакумовой. После перепроверки её допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года и чемпионата мира 2011 года в них был обнаружен запрещённый туринабол. Спортсменка отказалась от апелляции; все её выступления с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года были аннулированы, в том числе первое место на зимнем чемпионате России по метаниям 2012 года с результатом 64,00 м.

Чемпионат России по горному бегу (вверх) 
XIII чемпионат России по горному бегу (вверх) состоялся 7 апреля 2012 года в Железноводске, Ставропольский край. Участники выявляли сильнейших на трассе, проложенной на склоне горы Бештау. На старт вышли 100 участников (68 мужчин и 32 женщины) из 30 регионов России.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по кроссу (весна) 
Весенний чемпионат России по кроссу состоялся 28 апреля 2012 года в городе Жуковский, Московская область. Было разыграно 4 комплекта наград. Мужчины соревновались на дистанциях 4 км и 8 км, женщины — 2 км и 6 км. В соревнованиях, которые прошли в тёплую и солнечную погоду, приняли участие спортсмены из 48 регионов страны.

Мужчины

Женщины 

 29 ноября 2016 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о дисквалификации российской бегуньи на средние дистанции Екатерины Шарминой (Мартыновой). Спортсменка была отстранена от соревнований на три года, а её результаты после 17 июня 2011 года — аннулированы, в том числе первое место на чемпионате России по кроссу — 2012 на дистанции 2 км с результатом 5.58.

Чемпионат России по суточному бегу 
Чемпионат России по суточному бегу прошёл 12—13 мая на стадионе имени братьев Знаменских в Москве в рамках XXI сверхмарафона «Сутки бегом». На старт вышли 54 легкоатлета из 23 регионов России (46 мужчин и 8 женщин). Владимир Бычков стал первым в истории трёхкратным чемпионом страны в суточном беге среди мужчин. Он единственный из всех участников смог выполнить норматив мастера спорта международного класса. Ирина Коваль спустя два года вновь выиграла женский забег.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) 
XIV чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) состоялся 19 мая 2012 года в посёлке Токсово, Ленинградская область. Соревнования прошли при благоприятных погодных условиях (до +20 градусов) на базе местного Военного института физической культуры. На старт вышли 79 участников (51 мужчина и 28 женщин) из 21 региона России. Юрий Чечун во второй раз подряд выиграл титул чемпиона страны.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по полумарафону 
Чемпионат России по полумарафону 2012 состоялся 20 мая в городе Омск в рамках традиционного XVII Омского полумарафона-гандикапа. Дистанция была проложена по Иртышской набережной.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы России в мужском десятиборье и женском семиборье были определены 2—3 июня 2012 года в Чебоксарах. Чемпионат являлся этапом отбора в сборную России на XXX Летние Олимпийские игры и чемпионат Европы. Соревнования прошли на Центральном стадионе «Олимпийский». Сразу 6 спортсменок в женском семиборье набрали суммы больше 6000 очков. Фантастического прогресса добилась чемпионка, Кристина Савицкая, добавившая к своему личному рекорду почти 700 очков.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по спортивной ходьбе 
Чемпионат России по спортивной ходьбе 2012 прошёл 10—11 июня в Москве. Были разыграны 3 комплекта медалей на олимпийских дистанциях 20 км у мужчин и женщин и 50 км у мужчин. Трасса была проложена по территории Олимпийского комплекса «Лужники» и была аналогичной той, на которой через год проходили соревнования ходоков на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Личный рекорд в возрасте 40 лет установил чемпион страны на дистанции 50 км Юрий Андронов — 3:40.46, однако это не помогло ему отобраться в команду на Олимпийские игры. В мужской ходьбе на 20 км победитель Сергей Морозов и занявший 4-е место Пётр Богатырёв были впоследствии дисквалифицированы, а их результаты на чемпионате аннулированы.

Мужчины 

 18 декабря 2012 года стало известно о санкциях к ходоку Сергею Морозову в связи с нарушением антидопингового законодательства. В биологическом паспорте спортсмена были зафиксированы отклонения показаний крови. На основании данного факта Антидопинговая комиссия Всероссийской федерации лёгкой атлетики приняла решение о пожизненной дисквалификации Сергея Морозова (поскольку данное нарушение уже второе в его карьере). Все его результаты после 25 февраля 2011 года аннулированы, в том числе 1-е место на чемпионате России по спортивной ходьбе — 2012 с результатом 1:19.51.
Кроме того, в марте 2014 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила о санкциях в отношении занявшего 4-е место (результат — 1:22.00) на чемпионате России Петра Богатырёва, также в связи с абнормальными показателями гематологического профиля биологического паспорта. Спортсмен был дисквалифицирован на 2 года начиная с 16 октября 2013, все его результаты после 12 июля 2011 года — аннулированы, в том числе и «бронза» (после дисквалификации Морозова) чемпионата России по спортивной ходьбе — 2012.
29 мая 2017 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики дисквалифицировала на четыре года ходока Петра Трофимова на основании показателей биологического паспорта. Все выступления спортсмена с 13 августа 2009 года по 18 мая 2013 года были аннулированы, в том числе пятое место на чемпионате России по ходьбе — 2012 на дистанции 20 км с результатом 1:22.40.

Женщины 

 7 февраля 2019 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации на 3 года российской легкоатлетки Аниси Кирдяпкиной. Решение было принято Спортивным арбитражным судом на основании отклонений в биологическом паспорте спортсменки, которые указывали на применение допинга. Все результаты Кирдяпкиной с 25 февраля 2011 года по 11 октября 2013 года были аннулированы, в том числе первое место на чемпионате России — 2012 в ходьбе на 20 км с результатом 1:27.43.

Чемпионат России по бегу на 10 000 метров 
Победители чемпионата России в беге на 10 000 метров определились в рамках международного турнира «Московский вызов», прошедшего 11 июня 2012 года на БСА «Лужники».

Мужчины

Женщины 

 7 ноября 2012 года Антидопинговая комиссия Всероссийской федерации лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации на 2 года бегуньи на длинные дистанции Инги Абитовой в связи с нарушением антидопинговых правил. Решение было принято на основании абнормальных показателей гематологического профиля её биологического паспорта. Наказание также включает в себя аннулирование всех результатов спортсменки, показанных после 10 октября 2009 года, в том числе 3-го места на чемпионате России по бегу на 10 000 м — 2012 с временем 31.55,97.
За аналогичное нарушение антидопингового законодательства 25 октября 2013 года Антидопинговой комиссией ВФЛА была дисквалифицирована другая бегунья на длинные дистанции, Елизавета Гречишникова, завоевавшая «золото» на чемпионате с временем 31.07,88. Срок дисквалификации составил 2 года, результаты аннулированы с 18 августа 2009 года, таким образом, спортсменка лишена звания чемпионки России — 2012 на дистанции 10 000 м.

Чемпионат России по эстафетному бегу 
Медали чемпионата России в неолимпийских дисциплинах эстафетного бега (шведские эстафеты 400+300+200+100 м и 800+400+200+100 м, 4×800 м, 4×1500 м, 4×110(100) м с барьерами) были разыграны в Адлере 7—8 сентября 2012 года на легкоатлетическом стадионе спортивного комплекса «Юность». На турнире было побито два рекорда России, оба — командами из Иркутской области. Женщины в шведской эстафете 800+400+200+100 м показали результат 3.30,37, а мужчины в эстафете 400+300+200+100 м — 1.51,59.

Мужчины 

 5 декабря 2012 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации на 2 года бегуна на средние дистанции Павла Крицкова за применение запрещённых препаратов. В допинг-пробе спортсмена, взятой на чемпионате России по эстафетному бегу, был обнаружен нандролон. Согласно п. 41.1 правил проведения соревнований ИААФ, если спортсмен совершил нарушение антидопингового правила в составе команды по эстафетному бегу, то эта команда будет автоматически дисквалифицирована в данном виде соревнований. Таким образом, результат сборной Иркутской области (Павел Крицков, Евгений Панасенко, Дмитрий Буряк, Артём Копырялов) в шведской эстафете 800+400+200+100 м (1-е место, 3.09,62) был аннулирован.

Женщины 

 29 ноября 2016 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о дисквалификации российской многоборки Татьяны Черновой. На основании показателей её биологического паспорта был сделан вывод о применении допинга. Спортсменка была отстранена от соревнований на три года и восемь месяцев, а её результаты с 15 августа 2011 года — аннулированы, в том числе второе место сборной Краснодарского края (Татьяна Чернова, Мария Шумилова, Елена Сапогова, Юлия Жук) на чемпионате России — 2012 в эстафете 4×100 м с барьерами с результатом 56,73.
1 февраля 2019 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд на основании доклада Макларена и показаний Григория Родченкова признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Среди них оказалась бегунья на 100 метров с барьерами Екатерина Галицкая. Все её результаты с 15 июля 2012 года по 31 декабря 2014 года были аннулированы, в том числе первое место сборной Санкт-Петербурга (Виктория Гаппова, Мария Аглицкая, Ирина Решёткина, Екатерина Галицкая) на чемпионате России по эстафетам — 2012 в эстафете 4×100 м с барьерами с результатом 56,62.

Чемпионат России по марафону 
Чемпионат России по марафону 2012 состоялся 9 сентября в Москве в рамках традиционного XXXII Московского международного марафона мира. Дистанция была проложена по набережным Москвы-реки.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по кроссу (осень) 
Осенний чемпионат России по кроссу прошёл в Оренбурге 29—30 сентября 2012 года. Мужчины определили сильнейшего на дистанции 10 км, женщины — 6 км. Соревнования являлись отборочными к чемпионату Европы по кроссу, прошедшему в венгерском Будапеште.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по горному бегу (длинная дистанция) 
VI чемпионат России по длинному горному бегу состоялся 21 октября 2012 года в Красной Поляне, Краснодарский край. На старт вышли 58 участников (38 мужчин и 20 женщин) из 19 регионов России. Нигина Хаитова завоевала третью серебряную медаль на чемпионатах страны по горному бегу в 2012 году: ранее она стала второй на трассах «вверх» и «вверх-вниз».

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в XXX Летних Олимпийских играх 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в XXX Летних Олимпийских играх в Лондоне вошли 104 атлета:

Мужчины

400 м: Максим Дылдин, Павел Тренихин.
Эстафета 4х400 м: Максим Дылдин, Павел Тренихин, Владимир Краснов, Денис Алексеев, Валентин Кругляков, Сергей Петухов.
800 м: Юрий Борзаковский — имел освобождение от отбора, Иван Тухтачёв.
1500 м: Егор Николаев.
Марафон: Дмитрий Сафронов, Григорий Андреев, Алексей Реунков.
3000 м с препятствиями: Николай Чавкин.
110 м с барьерами: Сергей Шубенков — имел освобождение от отбора, Константин Шабанов, Алексей Дрёмин.
400 м с барьерами: Вячеслав Сакаев.
Прыжок в высоту: Иван Ухов, Андрей Сильнов, Александр Шустов.
Прыжок с шестом: Сергей Кучеряну, Дмитрий Стародубцев, Евгений Лукьяненко.
Прыжок в длину: Александр Меньков, Сергей Моргунов — отобрался по результатам чемпионата мира среди юниоров, Александр Петров.
Тройной прыжок: Люкман Адамс.
Толкание ядра: Максим Сидоров, Иван Юшков, Сослан Цирихов.
Метание диска: Богдан Пищальников.
Метание молота: Кирилл Иконников, Игорь Виниченко, Алексей Загорный.
Метание копья: Илья Коротков.
Десятиборье: Сергей Свиридов, Илья Шкуренёв.
Ходьба 20 км: Валерий Борчин, Андрей Кривов, Владимир Канайкин.
Ходьба 50 км: Сергей Бакулин, Сергей Кирдяпкин, Игорь Ерохин.

Женщины

100 м: Ольга Белкина.
200 м: Александра Федорива, Наталья Русакова, Елизавета Савлинис.
Эстафета 4х100 м: Ольга Белкина, Александра Федорива, Наталья Русакова, Елизавета Савлинис, Юлия Чермошанская, Евгения Полякова.
400 м: Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова.
Эстафета 4х400 м: Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Наталья Назарова, Анастасия Капачинская, Ксения Вдовина.
800 м: Мария Савинова, Елена Аржакова — имели освобождение от отбора, Екатерина Поистогова.
1500 м: Екатерина Костецкая, Екатерина Мартынова, Татьяна Томашова.
5000 м: Ольга Головкина — имела освобождение от отбора, Елена Наговицына.
10 000 м: Елизавета Гречишникова.
Марафон: Лилия Шобухова, Альбина Майорова, Татьяна Архипова.
3000 м с препятствиями: Юлия Зарипова, Гульнара Самитова-Галкина, Елена Орлова.
100 м с барьерами: Татьяна Дектярёва, Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова.
400 м с барьерами: Ирина Давыдова — имела освобождение от отбора, Наталья Антюх, Елена Чуракова.
Прыжок в высоту: Анна Чичерова, Светлана Школина, Ирина Гордеева.
Прыжок с шестом: Елена Исинбаева — имела освобождение от отбора, Светлана Феофанова, Анастасия Савченко.
Прыжок в длину: Елена Соколова, Анна Назарова, Людмила Колчанова.
Тройной прыжок: Татьяна Лебедева, Виктория Валюкевич, Вероника Мосина.
Толкание ядра: Евгения Колодко, Анна Авдеева, Ирина Тарасова.
Метание диска: Дарья Пищальникова, Вера Ганеева, Светлана Сайкина.
Метание молота: Татьяна Лысенко, Гульфия Ханафеева, Мария Беспалова.
Метание копья: Мария Абакумова.
Семиборье: Татьяна Чернова — имела освобождение от отбора, Кристина Савицкая, Ольга Курбан.
Ходьба 20 км: Ольга Каниськина, Елена Лашманова, Анися Кирдяпкина.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2012

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Июль 2012 года
Чемпионаты России в 2012 году
Спортивные соревнования в Чебоксарах
2012 год в лёгкой атлетике